Cementeren (ijzer), proces in de ijzer- en staalbereiding waarbij men koolstof inbrengt in de buitenlaag van smeedijzeren voorwerpen, waardoor deze hardbaar worden
Cementatie, proces waardoor de poriën in een sediment dichtgegroeid raken door de neerslag van bepaalde mineralen